Доло́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 60 км на північний захід від Ренна, 36 км на південний схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року Доло і Жугон-ле-Лак було об'єднано в новий муніципалітет Жугон-ле-Лак - Коммюн-нувель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 247 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 636,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Доло на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Доло на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор